

Geografia 
 Ine – città della prefettura di Kyōto (Giappone)

Sigle
 Instituto Nacional de Estadística – istituto nazionale di statistica in vari paesi di lingua spagnola
 Instituto Nacional de Estadísticas – istituto nazionale di statistica del Cile
 Instituto Nacional de Estatística – istituto nazionale di statista del Portogallo

Codici
 ine – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingue indoeuropee

Storia
 Ine del Wessex – sovrano del regno del Wessex